Битва біля мису святого Вікентія

 Битва біля мису святого Вікентія (1606)
 Битва біля мису святого Вікентія (1797)